Sezon 1998/99 2. Fußball-Bundesligi - 25. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1998/99 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching i SSV Ulm 1846 awansowały do Bundesligi 1999/00.
 Fortuna Düsseldorf, SG Wattenscheid 09, KFC Uerdingen 05 i FC Gütersloh spadły do Regionalligi 1999/00.

Zobacz też 
 Bundesliga 1998/99
 Regionalliga 1998/99
 Oberliga 1998/99

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
1998 w Niemczech
1999 w Niemczech